Le nom Lac Saint-Joseph peut faire référence à :

Toponymes

Lac-Saint-Joseph, une ville du Québec (Canada).
 Saint-Joseph-du-Lac, une municipalité du Québec (Canada) située dans la MRC de Deux-Montagnes dans les Laurentides.
 Lac Saint-Joseph, un lac situé en Ontario (Canada).
 Lac Saint-Joseph, un lac situé au Québec (Canada).
Lac Saint-Joseph, un lac du New Brunswick (46.6044°N; 65.26891°O).
Lac Saint-Joseph, un lac du Québec, dans les Laurentides (lat. 45,97; long -74,33); 45.97444°N; 74.32778°O.
Lac Saint-Joseph, un lac du Québec, en Outaouais (lat. 46,09; long -76,02); 46.09139°N; 76.0225°O.
Lac Saint-Joseph, un lac du Québec, dans les Laurentides (lat. 46,41; long -75,03); 46.40667°N; 75.03056°O.
Lac Saint-Joseph, un lac du Québec, en Outaouais (lat. 46,49; long -75,90); 46.48806°N; 75.90306°O.
Lac Saint-Joseph, un lac du Québec, dans Lanaudière (lat. 46.90254°N;  73.88403°O.
Lac Saint-Joseph, un lac du Québec, sur la Côte-Nord (lat. 49,33; long -68,26); 49.32505°N; 68.26336°O.
Lac Saint-Joseph, un lac du Québec, sur la Côte-Nord (lat. 50,51; long -67,30); 50.51361°N; 67.30028°O.
Lac Saint-Joseph, un lac du Québec, dans les Laurentides (lat. 45,88; long -74,33); 45.87889°N; 74.33444°O.
Lac Saint-Joseph, un lac du Québec, sur la Côte-Nord (lat. 49,47; long -67,62); 49.4681°N; 67.62361°O.